Кусьйок — река в России, течёт по территории Терского района Мурманской области. Устье реки находится на высоте 130 м над уровнем моря в 17 км по правому берегу реки Роукса. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Белого моря от западной границы бассейна реки Иоканга (мыс Святой Нос) до восточной границы бассейна реки Нива, без реки Поной. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000212101000008049.

Примечания 

Бассейн Варзуги
Реки Терского района (Мурманская область)